Stiligeridae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Stiligeridae i ordningen Sacoglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen säcktungor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stiligeridae 30 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Stiligeridae